Джо Уи́льямс (): Уильямс, Джо (1873—19??) — английский футболист, нападающий.
  (род. 1996) — английский футболист, полузащитник.